To je popoln seznam Velikih nagrad Svetovnega prvenstva Formule 1, ki se odvijale od začetka prve .

Dirke glede na državo 
Dirke  so odebeljene, glej Formula 1 sezona  za spored letošnjih dirk.

Dirke glede na sezone

1950–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020 

Velike nagrade Formule 1